Die Fußball-Landesliga Niederrhein 1953/54 war die siebte Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Gebiet des Fußball-Verbandes Niederrhein unter der Bezeichnung Landesliga. Die Landesliga Niederrhein war unterhalb der 2. Liga West angesiedelt und in drei Gruppen gegliedert. Der VfL Benrath wurde Niederrhein-Meister 1954, nahm an der anschließenden deutschen Amateurmeisterschaft teil und stieg durch einen zweiten Platz in der Aufstiegsrunde in die 2. Liga West auf. Insgesamt stiegen neun Vereine aus den drei Landesliga-Gruppen ab.

Abschlusstabellen 

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Literatur

Weblinks 

 Landesliga Niederrhein 1953/54 bei f-archiv.de
 DSFS: Ligenstruktur und Meister des Fußball-Verbandes Niederrhein seit 1945

1953
Fußballsaison 1953/54